Булур () — топоним в России якутского происхождения.

 Булур — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°56'	129°24’.
 Булур — урочище, на левом берегу р. Сэтэкэ, координаты 63°19'	120°13.
 Булур — остров, в русле р. Лена, координаты 63°32'	128°57’.

Примечания